Stephenson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:
* Stephenson House (Alabama), ID-Nr. 78000510
 Stephenson House (Kentucky), ID-Nr. 88003322

Siehe auch:
 Stevenson House